Alexander Hood peut se référer à :

 Alexander Hood (1726-1814),  Bridport, homme politique et amiral britannique ;
 Alexander Hood (1758-1798), capitaine dans la Royal Navy ;
 Alexander Nelson Hood (1814-1904),  Bridport,  de Bronte, général britannique et courtisan ;
 Alexander Hood (1888-1980), officier médical d'armée britannique et gouverneur des Bermudes (1949-1955).